Carnal Repercussions — дебютный полноформатный студийный альбом американской дэткор-группы Salt the Wound, выпущен 5 февраля 2008 года на лейбле Rotten Records.

Список композиций

Над альбомом работали 
Salt the Wound
 Jake Scott — соло-гитара
 Vince Stropki — ритм-гитара
 Brian Martinez — бас-гитара
 Kevin Schaefer — вокал
 Brandon Tabor — барабаны

Производство
 Спродюсирован Коулом Мартинесом (Cole Martinez)

Альбомы Salt the Wound
Альбомы дэткора